Ah, l'amore! – programma televisivo diretto da Beppe Recchia del 1972.
 Ah, l'amore – singolo di Mouth & MacNeal del 1973.
 Ah, l'amore – singolo di Franco e Ciccio del 1982.
 Ah, l'amore! (Crushed) – 24º episodio della prima stagione della serie televisiva Zack e Cody al Grand Hotel (The Suite Life of Zack and Cody) del 2006.